Il singolare  del Karshi Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Igor' Kunicyn era il detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Tejmuraz Gabašvili ha battuto in finale Radu Albot 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Tejmuraz Gabašvili (Campione)
  Amir Weintraub (secondo turno)
  Konstantin Kravčuk (quarti di finale)
  Oleksandr Nedovjesov (quarti di finale)

  Jan Mertl (quarti di finale)
  Chen Ti (semifinali)
  Radu Albot (finale)
  Dzmitry Zhyrmont (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Karshi Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013